A 2016-os ETRC francia nagydíj volt a 2016-os kamion-Európa-bajnokság kilencedik, utolsó fordulója. 2016. október 8-án és 9-én rendezték meg Le Mansban, Franciaországban.

Időmérő - Szombat

Első verseny

Második verseny

Időmérő - Vasárnap

Harmadik verseny

Negyedik verseny

Érdekességek 
 A hétvége eseményeit élőben közvetítették az interneten, az FIA ETRC Live oldalán.
 A szombati második versenyt több baleset miatt kétszer szakították meg piros zászlóval.
 A hétvége vasárnapi napja esős körülmények között zajlott le.

Külső hivatkozások 
Hivatalos nevezési lista
Hivatalos eredmények - 1. verseny
Hivatalos eredmények - 2. verseny
Hivatalos eredmények - 3. verseny
Hivatalos eredmények - 4. verseny

Jegyzetek 

Autóversenyzés Franciaországban
2016 a kamion-Európa-bajnokságban